Чапаевский сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Чапаевский сельский округ Багратионовского района (до 2008 года)

Омская область 

 Чапаевский сельский округ Колосовского района

Сахалинская область 

 Чапаевский сельский округ Корсаковского района (упразднён)

Казахстан

Акмолинская область 

 Чапаевский сельский округ Жаксынского района

Алматинская область 

 Чапаевский сельский округ Илийского района

Восточно-Казахстанская область 

 Чапаевский сельский округ Алтайского района

Западно-Казахстанская область 

 Чапаевский сельский округ Акжаикского района

Карагандинская область 

 Чапаевский сельский округ Осакаровского района

Костанайская область 

 Чапаевский сельский округ Узункольского района